Bogumiłowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Bogumiłowice, un village de la voïvodie de Łódź
 Bogumiłowice, un village de la voïvodie de Petite-Pologne